William Higgins (chemik) – irlandzki chemik
 William Higgins (reżyser) – amerykański reżyser filmów pornograficznych 
 William R. Higgins – amerykański pułkownik poległy w czasie służby wojskowej w Libanie